Az 1964. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 7-én és 8-án rendezték Axamsban. Az aranyérmet az osztrák Pepi Stiegler nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A verseny két selejtezőből és egy két futamból álló döntőből állt. Az első selejtezőből a legjobb 25 versenyző bejutott a döntőbe, a többi versenyző a második selejtezőbe került. Innen is a legjobb 25 versenyző jutott a döntőbe. A döntőben az 50 versenyző két futamot teljesített, a döntő összesített időeredményei határozták meg a végső sorrendet.

A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján

1. forduló

2. forduló

Döntő

Források 

Alpesisí az 1964. évi téli olimpiai játékokon